SpazioRock è un sito web musicale italiano.

Il sito è diretto da Giulia Franceschini.

Il sito si occupa della divulgazione di notizie principalmente legate al rock internazionale, dal pop rock sino all'heavy metal e al metal estremo, e realizza recensioni di album discografici inerenti a tali generi e live report dei principali concerti. Nel 2021 è stata creata l'Associazione Culturale Spaziorockers, con sede a Milano e detentrice della proprietà del sito.

SpazioRock Festival 
Nel 2016 ha avuto luogo la prima e unica edizione dello SpazioRock Festival: tenutasi a Trezzo sull'Adda il 24 settembre, si sono esibiti gruppi italiani e internazionali quali Elvenking, Domine, Overtures, Luca Turilli's Rhapsody, Iron Savior, Powerwolf e Stratovarius. Una seconda edizione, annunciata per il 19 novembre 2017 a Milano con The Hives come headliner e Backyard Babies e The Rainband, viene successivamente annullata.

Note 

Siti web di musica